Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров брассом среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 и 8 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 44 спортсменки из 35 стран. 

Олимпийская чемпионка 2012 года в данной дисциплине литовская пловчиха Рута Мейлутите заняла в финале 7-е место.

Золото с новым олимпийским рекордом выиграла 19-летняя американка Лилли Кинг. 24-летняя россиянка Юлия Ефимова выиграла свою вторую олимпийскую медаль в карьере после бронзы на дистанции 200 метров брассом в 2012 году в Лондоне. Третьей стала чемпионка Панамериканских игр 2015 года на этой дистанции 25-летняя американка Кэти Мейли.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com